Mymar är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1829. Mymar ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Mymar